Belmondo ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Belmondo (* 1931), französischer Filmproduzent
 Jean-Paul Belmondo (1933–2021), französischer Schauspieler
 Lionel Belmondo (* 1963), französischer Jazzmusiker
 Paul Belmondo (Bildhauer) (1898–1982), französischer Bildhauer
 Paul Belmondo (* 1963), französischer Automobilrennfahrer
 Stefania Belmondo (* 1969), italienische Skilangläuferin
 Stéphane Belmondo (* 1967), französischer Jazztrompeter
 Victor Belmondo (* 1993), französischer Schauspieler 
 Vittorio Belmondo, italienischer Automobilrennfahrer

Belmondo steht für:
 Belmondo, Schuhmarke, siehe Görtz (Unternehmen)